A Temporada de Fórmula 3000 de 1997 foi a décima-terceira da história da categoria. O campeão foi o brasileiro Ricardo Zonta, da Super Nova Racing e o vice foi o colombiano Juan Pablo Montoya, da RSM Marko. A diferença entre os dois pilotos foi de apenas 1,5 ponto (39 para Zonta, 37,5 para Montoya)

Equipes e pilotos
Todos as equipes competiram com chassi Lola T96/50 e motores Zytek-Judd.

Classificação

Notas
 Ricardo Zonta foi desclassificado do GP de Silverstone por irregularidades no câmbio de seu carro.
 Realizada sob chuva, a etapa de Nürburgring foi encerrada antes do tempo depois de um violento acidente com o inglês Dino Morelli. Com isso, metade dos pontos foi atribuída.
 Juan Pablo Montoya foi desclassificado do GP da Bélgica por andar com o carro danificado.
 Jamie Davies e Grégoire de Galzain foram excluídos do resultado final da etapa de Mugello por não terem comparecido ao briefing. Tom Kristensen também foi punido com desclassificação, desta vez por uma irregularidade em seu carro.
 Rui Águas foi desclassificado do GP de Hockenheim por direção perigosa.
 Cyrille Sauvage, que terminou o GP de Jerez em segundo lugar, foi desclassificado porque um membro de sua equipe, a Draco Engineering, entrou no parque fechado. Oliver Tichy herdou a posição e Gareth Rees, que terminara em quarto, completou o pódio.
 Kurt Mollekens foi excluído do resultado final do GP de Silverstone por não ter comparecido ao briefing.

1997
1997 no automobilismo